Влади́мир Тара́сов:
 Тарасов, Владимир Александрович (1933—1981) — советский художник-пейзажист, живописец, график.
 Тарасов, Владимир Борисович (род. 1954) — израильский поэт, литературный критик.
 
 Тарасов, Владимир Ильич (род. 1939) — советский режиссёр мультипликационных фильмов.
 Тарасов, Владимир Константинович (род. 1942) — советский и российский социальный технолог, автор технологии управленческих поединков.
 Тарасов, Владимир Николаевич (1942—2003) — советский военнослужащий, лётчик, полковник.
 Тарасов, Владимир Петрович (род. 1947) — советский и литовский джазовый музыкант (ударные), автор инсталляций.
 Тарасов, Владимир (род. 1987) — израильский хоккеист.

 
 Тарасов, Владимир Юрьевич (род. 1968) — советский и российский хоккеист.